Кле́ффман () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Клеффман, Гэри — американский кёрлингист.
 Клеффман, Терри — американский кёрлингист.
 Клеффман, Фран — американский кёрлингист.